Боненбергер () — немецкая фамилия:

 Боненбергер, Иоанн Готлиб Фридрих (1765—1831) — немецкий астроном и математик.
 Боненбергер, Теодор (1868—1941) — немецкий художник.

См. также 
 Боненбергер — ударный кратер, расположенный на видимой стороне Луны.